Snæfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Snæfell (berg i Island, lat 64,80, long -15,56), Austurland, 
 Snæfell (berg i Island, lat 64,23, long -16,20), Austurland, 
 Snæfellsjökull, berg i Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar